Stolen (documentaire uit 2006), documentaire uit 2006
 Stolen (documentaire uit 2009), controversiële documentaire uit 2009
 Stolen (film uit 2009) ook bekend als Stolen Lives, Amerikaanse dramafilm uit 2009
 Stolen (film uit 2012), Amerikaanse actiethriller uit 2012
 Stolen (Kelley Armstrong), boek van Kelley Armstrong uit 2003
 Stolen (Lucy Christopher), boek van Lucy Christopher uit 2009
 Stolen (band), Chinese muziekgroep